Handaoia är ett släkte av steklar som beskrevs av André Seyrig 1952. Handaoia ingår i familjen brokparasitsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Brokparasitsteklar
Handaoia